Гречишников — русская фамилия. Известные носители:

 Гречишников, Василий Алексеевич (1912—1941) — Герой Советского Союза.
 Гречишников, Владимир Фёдорович (1917—1958) — Герой Социалистического Труда.
Гречишников, Геннадий Константинович (род. 1939) — советский футболист.
 Гречишников, Николай Николаевич — глава города Лобня.



См. также 
 Гречин
 Гречихин